Вартау () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.

Входит в состав округа Верденберг. Население составляет 4987 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3276.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница